

Opere artistiche 

 Vamp o femme fatale – personaggio tipo

Cinema e fumetti 
 Vamp – film del 1986 diretto da Richard Wenk
 Vamp – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Vamp – album della cantautrice Nada del 2011

Informatica 
 VAMP – acronimo per VMS, Apache, MySql, PHP come variante di LAMP per il sistema operativo OpenVMS

Videogiochi 
 Vamp – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear